Дураснито има више значења:

 Дураснито, Ринкон Дурасно (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Дураснито (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Дураснито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Дураснито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику